Księżycowy miś (niem. Der Mondbär, ang. Moonbeam Bear and His Friends, 2007-2009) – niemiecki serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 13 stycznia 2011 roku w TVP1 w Wieczorynce.

Opis fabuły 
Główny bohater – niedźwiadek zachwycony księżycem i opowiadający księżycowe historie, marzy o tym, żeby zaprosić księżyc na ciasto domowej roboty. W trakcie swoich doświadczeń przekonuje się, jak ważna jest przyjaźń, uczciwość i poznanie swoich ograniczeń.

Wersja polska 
Wersja polska: TVP AGENCJA FILMOWA
Dźwięk i montaż: Jakub Milencki
Udział wzięli:
 Tomasz Błasiak – Królik
 Waldemar Barwiński
 Patrycja Tomaszewska
 Piotr Gogol
 Krzysztof Mielańczuk
 Anna Sroka – Miś
 Monika Kwiatkowska-Dejczer – Biedronka
 Zofia Nowakowska
 Magdalena Tul
 Artur Bomert
 Cezary Kwieciński – Rigiki
 Andrzej Chudy 
 Leszek Zduń
 Barbara Kałużna
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Filmy o niedźwiedziach